

Codici 
 SP – codice vettore IATA di SATA Air Açores
 SP – codice FIPS 10-4 della Spagna
 SP – codice ISO 3166-2:BR di San Paolo (Brasile)
 SP – codice ISO 3166-2:IT della provincia della Spezia (Italia)

Informatica 
 Service pack
 Stack pointer – registro dell'architettura x86
 Stored procedure
 Single player

Politica 
 Saadet Partisi – partito politico turco
 Senterpartiet – partito politico norvegese
 Socialistische Partij – partito politico olandese

Religione 
 S.P. – Chierici Regolari Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie
 S.P. – Suore della Provvidenza di Montréal
 S.P. – Suore della Provvidenza di St. Mary-of-the-Woods
 S.P. – Suore della Provvidenza di San Vincenzo de' Paoli
 S.P. – Suore di Carità di San Paolo Apostolo

Trasporti 
 Strada provinciale
 SP – sigla automobilistica internazionale della Somalia
 SP – targa automobilistica di La Spezia (Italia)
 SP – targa automobilistica di Spittal an der Drau (Austria)
 SP – targa automobilistica di Spira (Germania)
 SP – targa automobilistica di Stropkov (Slovacchia)

Altro 
 SP – abbreviazione della teoria assiomatica degli insiemi di Scott-Potter
 SP – abbreviazione della associazione Scout altoatesina Südtiroler Pfadfinderschaft
 Sp – abbreviazione di sfalerite
 SP – abbreviazione di service provider
 Sp. – abbreviazione di specie, solitamente usata in coda ad un genere al posto della specifica denominazione della specie (ad esempio, Canis sp.)
 SP – abbreviazione di Società polisportiva nella denominazione di squadre sportive
 Sp – tipo di ibridazione degli orbitali
 SP – acronimo di shortest path
 SP – fotocamera della Nikon
 SP – dorama del 2007-08 di Fuji TV
 SP Energia Siciliana – azienda italiana di distribuzione di prodotti petroliferi

Altri progetti